{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Шанхай Мастерс
|-
|align = "center" | Шанхай, Китай
|-
|align = "center" | 6 — 12 сентября 2010
|-
|align = "center" | Shanghai Grand Stage
|-
| Призовой фонд — GB£ 325 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 142 Стюарт Бинэм
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2009 — Ронни О'Салливан
|-
| Чемпион 2010 — Алистер Картер
|-
| Финалист — Джейми Бёрнетт
|-
|}Шанхай Мастерс 2010' (, также известен как Roewe Shanghai Masters 2010'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 6 по 12 сентября 2010 года в Шанхае (КНР). Предыдущий чемпион — Ронни О'Салливан — не принял участие в турнире.

Победителем стал Алистер Картер, обыгравший в финале Джейми Бёрнетта со счётом 10:7.

Призовой фонд 

Победитель: £ 60 000
Финалист: £ 30 000
Полуфиналисты: £ 15 000
Четвертьфиналисты: £ 8 000
Last 16: £ 5 925
Last 32: £ 4 000
Last 48: £ 2 200
Last 64: £ 1 500

Высший брейк в квалификации: £ 400
Высший брейк в основном турнире: £ 2 000

Общий призовой фонд: £ 325 000

Результаты

Уайлд-кард раунд 
Матчи были сыграны в Шанхае 6 сентября.

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификация на турнир прошла со 2 по 5 августа 2010 года в Шеффилдской академии снукера.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 138 Лиам Хайфилд
 136 Джейми Бёрнетт
 135, 100 Джейми Джонс
 132 Эндрю Хиггинсон
 129 Сяо Годун
 120 Питер Лайнс
 114 Танават Тирапонгпайбун
 114 Лю Сун
 111 Лю Чуан
 111 Джадд Трамп
 111 Джо Делэни
 109 Дэвид Моррис
 107 Тони Драго
 105 Мэттью Коуч
 105 Джо Свэйл
 104 Энтони Макгилл
 103 Кирен Уилсон
 103 Том Форд
 101, 100 Майкл Уайт
 101 Мэттью Стивенс

Основной турнир 
 142 Стюарт Бинэм
 135, 102 Джадд Трамп
 131 Джейми Бёрнетт
 130 Тянь Пэнфэй
 129, 103 Алистер Картер
 114 Шон Мёрфи
 109 Кен Доэрти
 106 Дэйв Харольд
 106, 105 Марк Селби
 105, 102 Марк Дэвис
 101 Марко Фу
 101 Мартин Гоулд
 100 Джейми Коуп
 100 Мэй Сивэнь
 100 Стивен Магуайр
 100 Марк Кинг

Примечания

Ссылки 

 Шанхай Мастерс 2010 на Top-snooker
 Отчёт о турнире на Snooker.org 

Шанхай Мастерс (снукер)
2010 год в снукере